

Sigle 
ESG – Environmental, Social and corporate Governance

Codici 
 ESG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mariscal Estigarribia (Paraguay)

Gruppi 

 ESG  – gruppo post-punk, no wave, post-disco newyorkese